Langenkamp est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Heather Langenkamp (1964-), actrice américaine ;
  (1943-), femme politique néerlandaise.

Toponyme 

 , hameau de la ville allemande de Wuppertal dans le Bergisches Land en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 , hameau de la ville allemande de Radevormwald dans l'arrondissement du Haut-Berg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Patronyme germanique
Patronyme allemand